Harry S. Truman a fost ce de-al 33-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Harry Truman, acest nume s-ar mai putea referi la:

 Harry Truman (victimă), victimă a erupției vulcanului Mount St. Helens din anul 1980. 
 Sheriff Harry S. Truman, un personaj din serialul de televiziune Twin Peaks.

Vezi și
Truman